

Населені пункти та їхні частини
 Мйончин — гміна в Замойському повіті Люблінського воєводства
 Мйончин — село в гміні Мйончин Замойського повіту Люблінського воєводства
 Мйончин — село в гміні Червінськ-над-Віслою Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Мйончин — частина села Ізабелін у гміні Брудзень-Дужи Плоцького повіту Мазовецького воєводства

Примітки